Берёзовский — посёлок в Волчихинском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Берёзовского сельсовета.

История 
Посёлок Берёзовский основан в 1954 г.

Население

Инфраструктура 
В поселке имеются: средняя общеобразовательная школа, детский сад, ФАП, аптека, дом культуры, библиотека, почта России, автономная телефонная станция, 4 магазина.

Примечания 

Населённые пункты Волчихинского района